Ктеноха́зма (, от  — гребень и  — пасть) — род птерозавров из подсемейства Ctenochasmatinae семейства ктенохазматид, живших на рубеже юрского и мелового периодов (верхний титонский — берриасский века,  назад) на территории Европы.

Описание 
Ктенохазма отличается главным образом многочисленными (более 400 у взрослых особей) длинными, тонкими, изогнутыми и очень плотно растущими зубами, которые тянулись по её длинной и узкой морде. Зубы росли настолько плотно, что внешним видом напоминали расчёску, а у взрослых особей ряды зубов отгибались наружу от челюстей, образуя «корзины», которые использовались для фильтрации воды при кормлении. Вода стекала сквозь зубы, а мелкие беспозвоночные оставались во рту птерозавра и поедались. Клюв был слегка изогнутым вверх и скруглённым на конце, а зубы росли только в передней его части.

Самый маленький из видов, Ctenochasma elegans, имел размах крыльев всего около 25 сантиметров. У этого вида было по меньшей мере 260 длинных, тонких, иглообразных зубов. Взрослые особи несли костяной гребень вдоль черепа, который не встречался у подростковых особей.

Сравнение склеротикальных колец Ctenochasma elegans, Ctenochasma taqueti и современных птиц и рептилий предполагает, что эти таксоны вели преимущественно ночной образ жизни. Также это может указывать, что ктенохазма делила одну экологическую нишу с дневными обитателями, такими, как птеродактили и скафогнаты.

Систематика 
Род включают в семейство ктенохазматид со времени создания последнего, часть систематиков — в подсемейство Ctenochasmatinae. В 2014 году Брайан Андрес, Джеймс Кларк и Сюй Син подтвердили положение ктенохазмы как базального представителя Ctenochasmatinae:
{{clade| style=font-size:85%;line-height:100%
            |label1= Ctenochasmatidae 
            |1={{clade
               |1={{clade
                  |1=Kepodactylus insperatus
                  |2={{clade
                     |1=Elanodactylus prolatus
                     |2={{clade
                       |label1= Moganopterinae 
                       |1=
                     |label2= Gnathosaurinae  
                     |2={{clade
                        |1=Huanhepterus quingyangensis
                        |2= }} }} }} }}
               |label2= Ctenochasmatinae 
               |2= }} }}

 Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на август 2019 года в род включают 4 вымерших вида:
  , 
 
 
 .

 Виды 
Род ктенохазма описал немецкий палеонтолог Герман фон Майер в 1851 году на основе единственной нижней челюсти, полной игольчатых зубов, найденной в известняке близ Ганновера (Германия) — вида Ctenochasma roemeri. Видовое название дано в честь геолога .

Второй вид, Ctenochasma gracile, описал Альберт Оппель в 1862 году на основе фрагментарного черепа. Тем не менее, годом ранее, Иоганн Андреас Вагнер описал вид Pterodactylus elegans — более полный образец , найденный в титонских слоях зольнхофенского известняка (Германия), синонимом которого и был признан Ctenochasma gracile в 2007 году. Поскольку видовое название elegans появилось ранее gracile, сейчас вид называется Ctenochasma elegans. Другой образец, изначально отнесённый к детской или подростковой особи, Pterodactylus brevirostris, возможно, является подростковой особью ктенохазмы.

Ещё один вид, Ctenochasma porocristata, назвал Поль де Бюсонье (Paul de Buisonjé) в 1981 году. Тем не менее, он отличается в основном наличием гребня вдоль морды, который является отличительной особенностью пола, а не вида, что позволило в 2007 году Беннету соотнести его с Ctenochasma elegans. В других работах, например Андреса, Кларка и Сюя 2014 года, вид признаётся валидным.

Четвёртый вид впервые описал (но не назвал) в 1972 году  (Philippe Taquet). Единственный образец , состоящий из частичного черепа с полной черепной коробкой, был обнаружен в формации , на востоке Франции, и размещён в коллекции . Детальное сравнение с другими образцами ктенохазмы подтвердило, что это новый вид. В честь работы Таке, проделанной над образцом, Кристофер Беннет в 2007 году назвал вид Ctenochasma taqueti''.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Archaeopterodactyloidea
Птерозавры юрского периода
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
†
Фауна зольнхофенского известняка
Фоссилии из юрских отложений Германии
Фоссилии из юрских отложений Франции
Фоссилии из меловых отложений Германии